«Sarazin» puede referirse a:
 Sarazin (apellido), apellido.
 Sarazin (Mirebalais), 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Mirebalais.
 Sarazin (Sainte-Suzanne), 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Sainte-Suzanne.